Dies ist eine Liste der Städte in Ecuador mit mehr als 30.000 Einwohnern nach Ergebnissen der Volkszählungen (Zensus) vom 28. November 1982, 25. November 1990, 25. November 2001 und 28. November 2010.

Die beiden mit Abstand größten Agglomerationen in Ecuador sind Guayaquil mit einer Einwohnerzahl von 3.295.143 und die Hauptstadt Quito mit einer Bevölkerung von 1.941.506 (Stand jeweils 1. Januar 2005). Damit konzentrieren sich 43 Prozent der Menschen des Landes in beiden Regionen.

Die Einwohnerzahlen beziehen sich auf die jeweilige städtische Siedlung im engeren Sinne – dem geografischen Stadtgebiet – nicht auf die Stadt oder Gemeinde im politischen Sinne.

Siehe auch 
Liste der Städtelisten nach Ländern

Weblinks 
Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de Ecuador
City Population - Historische Einwohnerzahlen der Städte Ecuadors

 
Ecuador